Asselineau
 Augustin-Prosper Asselineau (1797-1867), militaire et auteur français ;
 Léon Auguste Asselineau (1808-1889), peintre orientaliste français ;
 Antoinette Asselineau (1811-1889), sa sœur, artiste portraitiste française ;
 Charles Asselineau (1820-1874), écrivain français ;
 François Asselineau (1957-), personnalité politique française ;
 Frédéric Asselineau (1965-), joueur de hockey sur glace français.